Хуммель, Гуммель (от  — шмель):

Персоналии 
 Хуммель, Вальтер (1883—1968) — австрийский музыковед и педагог. Сын Йозефа Фридриха Гуммеля (Хуммеля).
 Гуммель, Йозеф Фридрих (1841—1919) — австрийский хоровой дирижёр, композитор и музыкальный педагог. Отец Вальтера Хуммеля.
 Гуммель, Иоганн Непомук (1778—1837) — австрийский композитор и пианист-виртуоз.
 Хуммель, Иоганн Эрдман (1769—1852) — немецкий художник.
 Гуммель, Яков Иванович (1893—1946) — азербайджанский советский педагог, археолог и этнограф.

Другое 
 Hummel — немецкая самоходная 150-мм гаубица.

См. также 
 Хуммельс
 Хаммел